O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 2015 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball. A novidade foi a volta da transmissão do Campeonato Paulista na TV aberta através da RedeTV!, com jogos aos sábados.

Participantes

Regulamento 

Na fase de grupos, as 12 equipes serão divididas em dios grupos de seis equipes, que jogarão entre si, em turno e returno. As quatro primeiras equipes de cada grupo se classificam para os playoffs da fase quartas de final. As fases quartas de final e semifinal serão disputadas em melhor de cinco jogos. A novidade fica por conta da final ser disputada em melhor de três jogos e não mais em cinco.

Fase preliminar

Classificação

Fase de grupos

Classificação Grupo A

Classificação Grupo B

Fase final

Quartas de final 

*A série entre Mogi e Bauru foi cancelada pela FPB devido à falta de data para a realização dos outros jogos, pois Bauru iria disputar amistosos com equipes da NBA fora do país neste período. Sendo assim, a equipe mogiana avançou para a semifinal automaticamente.

Semifinal

Final

Quadrangular de rebaixamento

* A equipe de Limeira encerrou suas atividades ao final da fase de grupos.

Classificação final

Ligações externas 
Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 2015 no Brasil